Charadra (griechisch  Trockenbach, nicht perennierender Wasserlauf) ist der Name mehrerer Objekte in der antiken Geographie:

 Charadra (Attika), Fluss in Attika
 Charadra (Phokis), Stadt in Phokis, beim heutigen Mariolata in der Gemeinde Delfi
 Charadra (Epirus) (auch Charardros), Ort in Epirus, beim heutigen Panagia oder bei Filippiada in der Gemeinde Ziros in Epirus
 Charadra (Messenien), Ort an der Ostküste des messenischen Golfes bei Thalamai

Charadra ist des Weiteren der Name von:

 Charadra (Gattung), Gattung der Eulenfalter